Григо́рий Афана́сьевич Баздырёв () — участник Великой Отечественной войны, командир сапёрного отделения инженерно-минной роты 7-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, гвардии сержант.

Герой Советского Союза (), гвардии старшина.

Биография 
Родился в 1907 году в селе Комариха (ныне —  Алтайского края) в семье крестьянина-бедняка. Русский. Образование начальное. В 1915 году пошёл батрачить к помещику. Позже работал плотником.

В 1928—1930 годах проходил действительную службу в рядах Красной Армии. Работал в родном колхозе села Комариха бригадиром плотников.

В 1941 году вторично призван в ряды Красной Армии. Окончил школу младших командиров. Проходил службу на Дальнем Востоке.

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Боевое крещение принял на Сталинградском фронте.

Сапёрное отделение инженерно-минной роты 7-й гвардейской механизированной бригады (3-й гвардейский механизированный корпус, 47-я армия, Воронежский фронт) под командованием гвардии сержанта Григория Баздырёва в конце сентября 1943 года форсировало Днепр у села Селище Каневского района Черкасской области Украины, минировало местность на плацдарме, где подорвалось 5 танков врага, а затем совместно с расчётом противотанкового ружья участвовало в отражении нескольких танковых атак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии сержанту Баздырёву Григорию Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4343).

В 1945 года гвардии старшина Г. А. Баздырёв демобилизован из Вооружённых Сил СССР. Жил в городе Семипалатинске (Казахстан). Работал на лесотарном комбинате. Скончался 25 декабря 1971 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 медали, в том числе:
 «За победу над Германией»
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники советско-японской войны (СССР)